Мировая серия 2006 — решающая серия игр Главной лиги бейсбола в сезоне 2006 года. Победителем стала команда «Сент-Луис Кардиналс», обыгравшая «Детройт Тайгерс» со счётом 4-1.

Матчи 
 1-10 = Иннинги; R = Раны (очки); H = Хиты; АЛ = Команда Американской лиги; НЛ = Команда Национальной лиги

Игра #1 
 Дата: 21 октября 2006 года
 Стадион: Comerica Park

Игра #2 
 Дата: 22 октября 2006 года
 Стадион: Comerica Park

Игра #3 
 Дата: 24 октября 2006 года
 Стадион: New Busch Stadium

Игра #4 
 Дата: 26 октября 2006 года
 Стадион: New Busch Stadium

Игра #5 
 Дата: 27 октября 2006 года
 Стадион: New Busch Stadium

См. также 
 Мировая серия
 Финальная серия Американской лиги 2006
 Финальная серия Национальной лиги 2006

Ссылки 
 Мировая серия 2006 на Retrosheet.org
 Мировая серия 2006 на Baseball-Almanac.com

Мировая серия
МЛБ в сезоне 2006
Спортивные соревнования в Сент-Луисе
Спортивные соревнования в Детройте